

Sigle 
 New York Giants – squadra di football americano

Codici 
 nyg – codice ISO 639-3 della lingua nyindu